Jelkowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Jelkowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Jelkowo – wieś w obwodzie orłowskim
 Jelkowo – wieś w obwodzie smoleńskim

Zobacz także 
 Jelko Kacin – słoweński polityk

Strony ujednoznaczniające